Bethon (Marne), plaats in Frankrijk
 Béthon, plaats in Frankrijk